Tătăran ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Tătăran (* 1994), rumänische Fechterin 
 Ioan Tătăran (* 1961), rumänischer Fußballspieler und -trainer